Ciklosporini su grupa makrolida izolovanih iz plesni.

Ciklosporin A (ciklosporin)
Ciklosporin B
Ciklosporin C
Ciklosporin D
Ciklosporin E
Ciklosporin F
Ciklosporin G

Циклични пептиди
Имуносупресанти